Гурун:

 Гурун (город) — город в Малайзии ().
 выдуманная планета из телесериала «Приключения в каникулы», находится «во втором эпицентре постсекундарной парагалактики Михулан».
 турецкое имя (Gürün).